Бальби () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Герцогиня де Бальби (1758—1842) — французская аристократка, бывшая одно время любовницей графа Прованского, будущего Людовика XVIII.
 Бальби, Адриано (1782—1848) — итальянский географ.
 Бальби, Костантини (1676—1741) — дож Генуэзской республики, брат предыдущего.
 Бальби, Лусиано (род. 1989) — аргентинский футболист, защитник.
 Бальби, Франческо Мария (1671—1747) — дож Генуэзской республики.